Чемпионаты мира по парашютному спорту соревнования по парашютному спорту организованные  Международной авиационной федерацией.

Чемпионаты по  пилотированию купола (Свуп)

События 

 Расстояние
 Скорость
 Точность
 Фристайл

Чемпионат

Чемпионаты  по точности приземления и индивидуальной акробатике(классический парашютизм) 

 Точность приземления
 Индивидуальная акробатика в свободном падении

Список является неполным

Чемпионаты  по групповой акробатике 

 Прыжки в группах (4-человека, 4-женщины, 8-человек, ВФС-4-Путь)

Список является неполным

Чемпионаты  по купольной акробатике

Чемпионаты по художественным дисциплинам(free style, free fly)

Чемпионаты по скоростному свободному падению

Чемпионаты по полетам в вингсьюте

Примечания 

 Медалисты
 Календарь Воздушный Спорт

Внешние ссылки 

 Чемпионат Мира-2014

Парашютизм
Парашютизм
Списки спортивных событий